Braid est un mot anglais, nom ou verbe, qui signifie « tresse » ou « tresser ». Il peut faire référence à :

Personnalité 

 Connor Braid (1990), joueur de rugby à XV canadien ;
 Daniel Braid (1981-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 
  (1960-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Hilda Braid (1929-2007), actrice anglaise ;
 
 John Braid, joueur de cricket britannique ;
 Luke Braid (1988-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Musique 
 , groupe américain de musique emo et post-hardcore de l'Illinois ;
 , groupe canadien de musique Art rock.

Mathématiques 
 Braid theory, traduction anglaise de la théorie des tresses.

Transport 
 , station de train sur la ligne SkyTrain de Vancouver au Canada.

Jeu 
 Braids, une carte du jeu Magic

Jeu vidéo 
 Braid, jeu vidéo.